Pregadio o pregaddio – sinonimo di inginocchiatoio
 Roberto Pregadio – musicista italiano